Наркомвод — планировочный район в юго-восточной части городского округа Жуковский Московской области. Район назван в честь Народного комиссариата водного хозяйства СССР. Район ограничен с севера Подъездной дорогой к ЛИИ им. Громова, с востока — территорией ЛИИ им. М. М. Громова и улицей Праволинейная, с запада и юга — рекой Москвой.

История 

В 30-е годы XX века на Москва-реке выполнялись работы по строительству Михайловской плотины, которая, по планам Наркомата водного хозяйства, должна была помочь в создании гидродрома для испытания гидропланов. Не случайно ЦАГИ, под покровительством которого и планировалось строительство гидродрома, в своем названии содержит термин «аэрогидродинамический».

Для строителей плотины в 1931-32 гг. XX века были возведены деревянные и каркасно-засыпные дома, которые и образовали поселок Наркомвод. Примечательно, что асфальтированная дорога и автобусный маршрут до самого Жуковского появились только в 1951 году. В 1952 году в поселке открылась начальная школа, получившая по общегородской нумерации порядковый номер семь.

Ввиду аварийного состояния многих домов и крайне низкого уровня условий проживания (в домах кроме водопровода и электричества какие-либо бытовые услуги отсутствовали), в 1955 году было принято решение о расселении поселка. Жители Наркомвода получили квартиры в новостройках на улице Мясищева (в те годы улица носила название Новый проезд), а в 1965 году седьмая школа переехала в новое здание на улице Дугина, где и располагается по сей день.

В настоящее время в Наркомводе, не считая СНТ, остался только один жилой дом.

Экономика 
Район является южной промышленно-складской зоной города, включающей в себя большинство городских промышленных предприятий. Помимо этого, на территории расположен международный аэропорт с пассажирским и грузовым терминалами, Экспериментальный машиностроительный завод им. В. М. Мясищева, городские очистные сооружения, полигон ТБО.
Также в районе находятся садоводческие товарищества (СНТ «Глушица», СНТ «Фобос»).

Транспорт 
На территории района расположены международный аэропорт «Жуковский», сортировочная станция Жуковского ППЖТ, а также конечная остановка многих городских автобусных маршрутов (1, 2, 5, 6, 7).
Генеральным планом г. Жуковского от 2012 г. предусматривалась организация движения городского трамвайного маршрута по путям ППЖТ от платформы Отдых.

Проект ЛРТ «Подольск — Раменское» предусматривает ответвление с конечной станцией на территории района.

Жуковский